

Примечания

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Лэйк Плесид 1980 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1980
Итоги зимних Олимпийских игр